Invasión de Polonia de 1939 hace referencia a varios acontecimientos:

 Invasión alemana de Polonia de 1939
 Invasión soviética de Polonia de 1939

Polonia en la Segunda Guerra Mundial
Política en 1939